Гервятский сельсовет (белор. Гервяцкі сельсавет) — административная единица на территории Островецкого района Гродненской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Гервяты.

История 
В 2013 году в состав сельсовета вошли агрогородок Дайлидки и 12 деревень упразднённого Островецкого сельсовета.

Состав 
Гервятский сельсовет включает 57 населённых пунктов:

 Ажуройсти — деревня
 Антонишки — деревня
 Безданы — деревня
 Бобровники — хутор
 Богданишки — деревня
 Большие Якентаны — деревня
 Большие Яцыны — деревня
 Бояры — деревня
 Валейкуны — хутор
 Вашкуны — деревня
 Виктосина — деревня
 Гайголи — деревня
 Гальчуны — деревня
 Гелюны — деревня
 Гервяты — агрогородок
 Гири — деревня
 Гребалы — деревня
 Гроди — деревня
 Гуденики — деревня
 Дайлидки — агрогородок
 Дубок — деревня
 Завельцы — деревня
 Заречье — деревня
 Зеленка — хутор
 Керплошина — деревня
 Кирели — деревня
 Ключники — деревня
 Книстушки — деревня
 Малые Якентаны — деревня
 Малые Яцыны — деревня
 Малюта — хутор
 Мацки — деревня
 Мижаны — деревня
 Милайшуны — деревня
 Мильцеи — деревня
 Митюны — деревня
 Новоселки — деревня
 Новые Якентаны — деревня
 Ожуловка — деревня
 Пелегринда — деревня
 Петрики — деревня
 Палестина — деревня
 Подпрудье — деревня
 Попишки — деревня
 Пуговичи — деревня
 Рымдюны — агрогородок
 Свирщизна — деревня
 Соколойти — деревня
 Сорговцы — деревня
 Старая Рудня — деревня
 Субели — деревня
 Трокели — деревня
 Устизерье — хутор
 Чехи — деревня
 Шатерники — деревня
 Швейляны — деревня
 Юзулина — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета: 

 деревня Гибирда

 хутор Слободка

Достопримечательность 

 Костёл Святой Троицы в агрогородке Гервяты

Примечания

Ссылки 
 Островецкий райисполком

Сельсоветы Островецкого района